HBL est un sigle qui peut désigner :
 HBL Pakistan (où HBL signifie Habib Bank Limited), la plus grande banque du Pakistan ;
 Houillères du Bassin de Lorraine, des mines de charbon situées dans le Nord-Est de la France.